Palazzo Alfieri — palácio italiano
 Magliano Alfieri — comuna italiana do Piemonte
 San Martino Alfieri — comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos